Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci může být:

 v České republice

 Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci (Praha), zvaný též u Kajetánů
 Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci v Novém Boru, nyní zasvěcený sv. Duchu

 ve Francii

 Kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci (Orveau)
na Slovensku

 Řeckokatolický chrám Matky ustavičné pomoci v Giraltovcích